Везелиз:

 Везелиз — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Везелиз — кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия.